308-я бригада:
 308-я пушечно-самоходная артиллерийская бригада армейского подчинения
 308-я армейская артиллерийская бригада
 308-я бригада внутренних дел
 308-я пехотная бригада (Великобритания)
 308-я бригада (Босния и Герцеговина)

sl:Seznam brigad po zaporednih številkah (300. - 349.)#308. brigada